Le colonel Roy Mustang est l'un des personnages principaux du manga Fullmetal Alchemist.

Caractéristiques et personnalité 
Il est alchimiste d'État et porte pour nom de code Flame Alchemist (alchimiste de flamme). En effet, grâce à son gant gravé d'un cercle de transmutation spécial, il peut, d'un claquement de doigts, créer du feu.
On apprend aussi, qu'il est capable de produire des explosions phénoménales, à partir d'eau. En effet, l'eau est principalement composée d'hydrogène, un gaz inflammable et explosif. Il lui suffit alors de plaquer sa main (soit portant un sceau, soit portant son gant avec le sceau) et d'y produire l'explosion.

Le personnage est le même que l'on considère le manga ou l'anime.

C'est un personnage rongé par le passé et notamment par sa participation à la guerre d'Ishval menée par l'armée. Il a ainsi participé aux massacres et, dans le premier animé il a dû exécuter les parents de Winry Rockbell (alors que dans le manga et le second animé c'est Scar qui les tuent). Pour ces raisons, il va couvrir les frères Elric lors de leurs interventions contre l'Armée.

Bien qu'il semble n'être qu'un « chien de l'Armée », son but est d'accéder au plus haut rang pour pouvoir arrêter les massacres comme celui des Ishbals et changer en profondeur le régime d'Amestris (et, accessoirement, faire entrer les mini jupes dans les uniformes de l'armée et ne plus avoir que des femmes/soldats). Il porte une grande affection pour ses subordonnés, même s'il semble tout faire pour le cacher, cette affection est également au centre de sa vision, un peu trop idéale, de l'armée où les supérieurs doivent protéger les faibles en échange de la confiance et de l'obéissance de subordonnés, le but étant de créer une sorte de pyramide où la tête, le Président, protège tout le monde.

Il était le meilleur ami de Maes Hughes et a été très affecté par son assassinat. Il avouera même à l'occasion de l'enterrement de ce dernier qu'il comprend ce qui a poussé les frères Elric à transgresser les règles en voulant faire revivre leur mère, il dira même envisager une transmutation humaine. Il entretient une relation entre l'amitié et l'amour avec le lieutenant Hawkeye du fait qu'elle soit la fille de son maître mais également parce qu'ils ont tous les deux été affectés par la guerre d'Ishbal. Cela se confirme notamment lorsque celle-ci perd son sang-froid lorsque Lust lui apprend qu'elle aurait tué Roy, ou lorsque Roy se calme quand elle envisage de se suicider s'il exprime sa rage envers Envy, l'Homonculus ayant tué Maes Hughes. A la fin de la série, il n'y a pas d'histoires concernant leur avenir, mais on peut imaginer qu'ils se vouent un amour platonique.

Manga 
Dans le manga, Mustang a été officiellement mis au courant de l’identité du Généralissime par les hauts dignitaires de l’armée, qui sont d'ailleurs tous de mèche avec les Homunculus. Son unité a été dissoute et ses membres éparpillés aux quatre coins du pays, Riza Hawkeye a été également nommée secrétaire du Généralissime, probablement dans le but de créer un moyen de pression sur lui.

Après la perte de son équipe, il fait appel à son ancien supérieur, le commandant du quartier général de l'Est, le Général Grumman grâce au jeu d'échecs que ce dernier lui avait offert pour le rejoindre dans sa lutte pour gagner la tête de l'État. Malgré la séparation d'avec ses hommes, le lieutenant Hawkeye réussira tout de même à l'informer, apparemment sans se faire remarquer, du fait que Selim Bradley est Pride, l'Homunculus premier.

Qualités : enjoué, drôle, plutôt sérieux quand même, sociable, beau (il a beaucoup de succès auprès de la gent féminine et en profite très largement).

Défauts : arrogant, prétentieux sur les bords, un poil orgueilleux et impuissant sous la pluie (détail qu'il oublie souvent).

Dans le tome 21 on apprend que Mustang est orphelin (ce qui explique pourquoi il semble attaché aux frères Elric) et  Christmas qui dirige un "bordel" serait sa mère adoptive. À l'inverse, il semble nouer une antipathie féroce envers Pride (Selim Bradley), car même s'il se fiche de la nature de Selim Bradley (il sait que c'est un homonculus mais n'a que faire de ce détail), il trouve répugnant le fait que Selim ait été adopté par  Bradley et qu'il se moque d'elle en cachant sa terrible identité.

Dans le volume 10, il démontre son talent contre Lust, qu'il réussira à vaincre par une attaque surprise après que celle-ci l'eut laissé pour mort et impuissant (elle avait détruit ses gants, mais il réussit à pallier cela en traçant son cercle sur la peau de sa main avec son sang, en créant des étincelles grâce au briquet d'Havoc et en cautérisant ses blessures) : sa technique consistait à brûler Lust en continu avec des explosions de flammes sans lui laisser le temps de répliquer et de se régénérer, jusqu'à l'épuisement total du pouvoir de régénération de sa pierre philosophale et sa destruction définitive. De plus, dans le volume 23, après avoir appris de sa bouche qu'Envy était le responsable de la mort de Hughes, il montrera tout son talent et surtout sadisme en brûlant ce dernier dans l'intention de le faire agoniser, comme on peut le voir tout au long du combat qui était plus une exécution. Il finira par détruire son corps en le faisant imploser (dans la seconde version de l'anime en le brûlant violemment puis Envy se suicide en extrayant sa pierre philosophale) mais sera empêché par Edward et Scar de l'achever, mais surtout Riza qui comptait le tuer puis se suicider s'il se laissait aller à ses bas instincts. C'est cette impulsivité mais surtout ce "sentimentalisme" selon les propres mots de Wrath qui retiendront ce dernier de l'achever dans le volume 10, car il comptait user de cette faiblesse pour lui faire ouvrir la porte.
Finalement, ce sera Wrath qui l'immobilisera sur un cercle de transmutation en lui transperçant les mains puis Pride qui après avoir dévoré le Docteur à la Dent d'Or lancera le processus sur lui, faisant de lui le  Sacrifice et le privant de sa vue.
Cela ne l'empêchera pas lors du combat final contre Père d'utiliser son alchimie avec l'aide de Riza qui guidera ses attaques destructrices.
Après la bataille finale, la vue lui est rendue grâce au Dr Marcoh en échange de la promesse de réhabiliter Ishbal.
Il devient alors l'officier responsable de l'armée de l'Est.

Anime 
Dans l'anime, il tuera le Généralissime (qui est un Homonculus) aidé du lieutenant Hawkeye mais perdra son œil gauche dans l'affaire. Deux ans après la fin de la série, il a renoncé à son rang et sert de garde-frontière, déçu de ne pas avoir pu trouver un moyen de localiser Edward Elric. Cependant lorsque le désastre frappe à nouveau Armestris, il revient à Central et organise la défense contre les envahisseurs d’outre-monde. Il aide d’ailleurs les frères Elric, fraîchement réunis, dans la bataille finale en détournant le feu de la forteresse volante.

Dans la série Brotherhood, il perdra la vue à cause d'une Transmutation Humaine forcée. "La vérité enlève alors la vue à celui qui voyait plus loin que n'importe qui pour ce pays".

Notes et références

Liens externes 
 

Personnage de Fullmetal Alchemist
Alchimiste de fiction
Colonel de fiction
Borgne de fiction
Séducteur de fiction